Wolfersdorf kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Wolfersdorf, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Tjeckien 

 Volfartice, ort,

Tyskland 

 Wolfersdorf, Oberbayern – kommun i Landkreis Freising, Bayern, Oberbayern, lat 48,48, long 11,72),